Australië:
Palm Beach (Nieuw-Zuid-Wales), een buitenwijk van Sydney
Palm Beach (Queensland), een deel van de Gold Coast

Verenigde Staten:
Palm Beach (Florida), een stad in Florida
Palm Beach County, een county in Florida
Palm Beach (Illinois), een gemeenschap in het noorden van Illinois

Overige:
Palm Beach (Aruba), een stad ten noordwesten van Oranjestad
Palm Beach Inc., een Japanse platenmaatschappij 
Palm Beach (film), een Australische film uit 1980 van Albie Thoms met